Prva županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska 2004/05.

2004-05
splitsko-dalmatinska-1